Kenta Tokushige (徳重 健太) (Kagoshima, 6 de 
Setembro de 1984) é um futebolista japonês que atua como Goleiro. Atualmente defende o Ehime.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe